Großpietsch ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Großpietsch (1893–1980), deutscher Maler und Grafiker
 Florian Großpietsch (1789–1841), deutscher Maler
 Timo Großpietsch (* 1977), deutscher Journalist und Dokumentarfilmer